

Gminy w USA 
 Salt River (ang. Salt River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Adair
 Salt River (ang. Salt River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Audrain
 Salt River (ang. Salt River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Salt River (ang. Salt River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
 Salt River (ang. Salt River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ralls
 Salt River (ang. Salt River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
 Salt River (ang. Salt River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Schuyler
 Salt River (ang. Salt River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby

Rzeki 
 Salt River – rzeka w Kentucky
 Salt River – rzeka w Arizonie